Gradec steht für:
Gradec (Zagreb), eine der Siedlungen, aus denen die kroatische Hauptstadt Zagreb entstanden ist
Gradec (Kroatien), Gemeinde in der näheren Umgebung von Zagreb
Slovenj Gradec, Gemeinde in Slowenien
Graz, Stadt in Österreich (slow.)

Siehe auch
 Grad (Ortsname) – zur Etymologie